Johann Stridbeck ist der Name folgender Personen:

 Johann Stridbeck der Ältere (1640–1716), deutscher Kupferstecher und Verleger 
 Johann Stridbeck der Jüngere (1665–1714), deutscher Zeichner, Kupferstecher und Verleger
 Johann Stridbeck III. (1707–1772), deutscher Kupferstecher